Zene
Solo (Alszu-dal), Oroszország dala a 2000-es Eurovíziós Dalfesztiválon
Solo (Blanka-dal), Lengyelország dala a 2023-as Eurovíziós Dalfesztiválon
Solo,  Brian Harvey első szólóalbuma, mely 2001-ben jelent meg
Solo (Clean Bandit-dal)
Solo, Király Viktor 2010-ben megjelent albuma
Solo, Marco Mengoni olasz énekes 2011 szeptemberében megjelent Solo albumáról készült kislemez

Egyéb
Solo, 2006-ban Eisner-díjat kapott antológia
Solo, Eisner-díjas rövid történet 2006-ban
Solo, magyar autómárka volt
Solo, francia színész
Solo, Surakarta indonéz város köznapi elnevezése
Solo: Egy Star Wars-történet, 2018-as film
SOLO, kártyajáték